Силикатный — название населённых пунктов в России:

 Силикатный — посёлок в Медведевском районе Республики Марий Эл.
 Силикатный — посёлок в Ковылкинском районе Республики Мордовия.
 Силикатный — рабочий посёлок в Сенгилеевском районе Ульяновской области.
 Силикатный- поселок в Навашинском районе Нижегородской области

См. также 
 Силикатная
 Силикатные озёра
 Силикатный кирпич
 Силикатный клей